Il doppio del Waldbaum's Hamlet Cup 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guy Forget e Jakob Hlasek erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Eric Jelen e Carl-Uwe Steeb.

Eric Jelen e Carl-Uwe Steeb hanno battuto in finale 0–6, 6–4, 7–6 Doug Flach e Diego Nargiso.

Teste di serie

  Guy Forget /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
  Jimmy Brown /  Scott Melville (primo turno)

  Nick Brown /  Libor Pimek (primo turno)
  Bret Garnett /  Jorge Lozano (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1991
ATP Tour 1991